Adolf Goetz ist der Name folgender Personen:

* Adolf Goetz (Admiral) (1852–1916), deutscher Vizeadmiral der Kaiserlichen Marine
 Adolf Goetz (Schriftsteller) (1876–1944), deutscher expressionistischer Schriftsteller und Journalist